

Patronyme 

 Dusa McDuff (1945-), mathématicienne britannique ;
 Jack McDuff (1926-2001), organiste de jazz américain.

Toponyme 

 McDuff, ville fantôme du Texas.